Холгуин — фамилия. Известные носители:

 Брайан Холгуин — американский писатель, работающий в индустрии комиксов.

См. также 
 Ольгин ()